Niemcy:
 Wehr – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Wehr – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Osoby:
 Hanna Wehr – polska biochemik

Zobacz też:
 Wehr-Brennet